Iracema kan syfta på följande:
 Iracema (djur), ett släkte fiskar
 Iracema (roman), roman av José de Alencar utgiven 1865

Geografi

Brasilien 

 Iracema (kommun i Brasilien, Ceará), 
 Iracema (kommun i Brasilien, Roraima), 

Robotskapade Brasilienförgreningar